Tit Fonteu, legat de Publi Corneli Escipió a Hispània
 Publi Fonteu Balb (Publius Fonteius Balbus), pretor a Hispània l'any 169 aC (Titus Livi. Ab Urbe Condita XLIV,17)
 Marc Fonteu (Marcus Fonteius) pretor de Sardenya l'any 167 aC (Titus Livi. Ab Urbe Condita XLV,44)
 Gai Fonteu, militar romà
 Marc Fonteu, triumvir, qüestor, proqüestor, i pretor 
 Publi Fonteu, pare adoptiu de Publi Clodi Pulcre
 Fonteu Magne, advocat romà